Berakhot (hébreu: ברכות, bénédictions) peut faire référence :
 au pluriel de berakha ;
 au traité talmudique de ce nom ;
 au Berakhot, un traité de la Mishna et du Talmud ;
 Sheva Berakhot.